Miejscowości w USA:
 Lincolnville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Lincolnville – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Lincolnville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Lincolnville – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Charleston
Gminy w USA:
 Lincolnville (ang. Lincolnville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo